Chili puede referirse a: 

 Chili, plato tradicional a base de carne y chili picante.
 Chili, chili picante.
 Chili, río peruano, también conocido como Quilca.
 Chili, localidad estadounidense en el estado de Nueva York.
 Chili, localidad estadounidense en el estado de Nuevo México.
 Chili, localidad estadounidense en el estado de Wisconsin.
 Chili, o semidiós de la religión Yilisiana.
 Chili, exfutbolista español.